Rosentreter ist der Familienname folgender Personen:

 Augustinus Rosentreter (1844–1926), Bischof von Kulm
 Carl Heinrich Rosentreter (1754–1820), Mitglied der Reichsstände des Königreichs Westphalen
 Fedor Rosentreter (1842–1919), deutscher Generalmajor
 Robert Rosentreter (1931–2015), deutscher Militärjournalist, Fregattenkapitän sowie Autor politischer und historischer Literatur
 Sophie Rosentreter (* 1975), deutsche TV-Moderatorin und Schauspielerin